A final do individual geral feminino da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi realizada na Arena Olímpica do Rio, no dia 11 de agosto.

Medalhistas

Calendário
Horário local (UTC-3)

Qualificatória

Apenas duas ginastas por cada país poderiam avançar para as finais. Em alguns casos, o terceiro ginasta pode substituir uma ginasta melhor classificada do seu país de acordo com os critérios estabelecidos por seu Comitê Olímpico Nacional.

Final 

 Jade Barbosa desistiu após sofrer uma lesão no solo. Ela havia substituído Flávia Saraiva para que esta se concentrasse para a final da trave e do solo.

 

Individual geral feminino